Queens Plaza – plac w Nowym Jorku
 Queens Plaza – stacja metra w Nowym Jorku